Queen ():

Музыка 
 Queen — британская рок-группа.
 Queen — дебютный студийный альбом группы, вышедший в 1973 году.
 Queen II — второй студийный альбом группы, вышедший в 1974 году.
 «Killer Queen» — песня и сингл группы из альбома Sheer Heart Attack.
 «Dancing Queen» — песня шведской группы ABBA.
 «Ice Queen» — сингл симфоник-метал группы Within Temptation.
 Queen — студийный альбом американской хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж, вышедший в 2018 году.

Техника 
 HMS Queen — семь кораблей Королевского флота Британии.

См. также 

 Королева (значения)
 Куин
 Куинн